En France, plusieurs chapelles sont nommées « chapelle des Pénitents noirs ».

Historique 
La France, après la fin des guerres de religion, retrouve une paix religieuse précaire. La paix intérieure revenue, les autorités catholiques mettent en œuvre une importante activité de prédication et de formation en application des réformes décidées par le concile de Trente terminé en 1563 et qu'on nomme la Contre-Réforme. Elles mettent ainsi en place des confréries de laïques (pénitents blancs, gris, rouges, noirs, bleus ou violets suivant la couleur de la robe) qui réalisent des actions de piété et de charité. Les chapelles des Pénitents noirs sont le lieu de rassemblement et de l'arrivée des processions des frères revêtus et cagoulés de noir, portant des cierges et des flambeaux, et accompagnés de chants et de musiciens.

Les confréries de Pénitents noirs avaient notamment pour mission d'accompagner le salut des âmes et des corps : aide morale et matérielle aux prisonniers, assistance aux condamnés à mort, aux « insensés » et aux malades.

France

Nouvelle-Aquitaine 
 Creuse :
 Chapelle des Pénitents noirs, Felletin

 Corrèze :
 Chapelle des Pénitents noirs, Collonges-la-Rouge

 Haute-Vienne :
 Chapelle des Pénitents noirs, Aixe-sur-Vienne

Occitanie 
 Aveyron :
 Chapelle des Pénitents noirs, Villefranche-de-Rouergue

 Gard :
 Chapelle des Pénitents noirs, Montfrin

 Haute-Garonne :
 Chapelle des Pénitents noirs, Toulouse

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Alpes-Maritimes :
 Chapelle des Pénitents noirs, Breil-sur-Roya ;
 Chapelle des Pénitents noirs ou de la Miséricorde, Cannes ;
 Chapelle des Pénitents noirs, Castellar ;
 Chapelle des Pénitents noirs, Clans ;
 Chapelle des Pénitents noirs ou de la Miséricorde, Lantosque ;
 Chapelle des Pénitents noirs ou Saint-Pierre, Lucéram ;
 Chapelle des Pénitents noirs, Menton ;
 Chapelle des Pénitents noirs ou de la Miséricorde, Nice ;
 Chapelle des Pénitents noirs ou de la Miséricorde, Saint-Martin-Vésubie ;
 Chapelle des Pénitents noirs ou Saint-Claude, Saorge ;
 Chapelle des Pénitents noirs ou de la Miséricorde, Tende ;
 Chapelle des Pénitents noirs, Valdeblore.

 Bouches-du-Rhône :
 Chapelle des Pénitents noirs, Aubagne ;
 Chapelle des Pénitents noirs, Marseille.

 Hautes-Alpes :
 Chapelle des Pénitents noirs, Briançon.

 Var :
 Chapelle des Pénitents noirs, Saint-Tropez.

 Vaucluse :
 Chapelle des Pénitents noirs, Avignon ;
 Chapelle des Pénitents noirs, Carpentras ;
 Chapelle des Pénitents Noirs, Valréas.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 
 Chapelle des Pénitents verts
 Chapelle des Pénitents violets
 Confrérie de pénitents
 Contre-Réforme

~Noirs
~PénitentsNoirs
PénitentsNoirs